Малинськ — село в Березнівському районі Рівненської області.
 Малинськ (футбольний клуб) — український футбольний аматорський клуб із однойменного села.
 Малинськ (станція) — залізнична станція неподалік однойменного села.

Багатозначні терміни